Democratas (Brasil), antigo Partido da Frente Liberal (PFL), posteriormente se fundindo com o Partido Social Liberal (PSL), sendo o atual União Brasil
 Professional Fighters League, campeonato de artes marciais mistas